Indian Lake State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Indian Lake State Park (Michigan)
 Indian Lake State Park (Ohio)